Breitenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Breitenberger (* 1983), italienischer Naturbahnrodler

 Urs Breitenberger (* 1987), deutscher Gehörlosensportler im Tennis

Siehe auch:

 Breitenberg